Dans la mythologie grecque, Inachus est un dieu fleuve, père notamment d'Io.
 L'Inachos est un fleuve d'Argolide (Grèce). 
 Inachus est un genre de crabe.